NDR Info steht für: 

den Radiosender, siehe NDR Info
das vom norddeutschen Rundfunk produziertes Hörfunkprogramm siehe NDR Info Spezial
die seit 2019 gleichnamige Fernsehsendung, siehe NDR Info (Fernsehsendung)